Nederlandse personen
Willem Barend Aalbers (1811-1846), burgemeester
Jan Aalbers (1896-1969), politicus 
Albert Aalbers (1897-1961), architect
Theo Aalbers (1938-2017), voetbalbestuurder
Karel Aalbers (1949), ondernemer en voetbalclubvoorzitter
Carlos Aalbers (1964), voetbalspeler en -scout
Jeroen Aalbers (1982), schrijver en muzikant

Zie ook 
Aalberse (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam